licht uit de richting waarin men kijkt; zie Lichtval (kunst)
 Tegenlicht (televisieprogramma), een Nederlands tv-programma
 Tegenlicht (roman), een roman van de Nederlandse auteur Esther Verhoef